Ян Карлссон:

 Ян Карлссон (род. 1945) — шведский борец.
  — шведский легкоатлет.
  — шведский футболист.
  — шведский велогонщик.
  — шведский политик.
 См. также 
 Карлссон, Янне (род. 1958) — шведский хоккеист и тренер.